La Valle ist Name folgender Orte:
 La Valle Agordina, italienische Gemeinde in der Region Venetien
 La Valle, italienischer Name der Gemeinde Wengen in Südtirol
 La Valle (Wisconsin), ein Ort im Sauk County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 La Valle (Town), eine Town(ship) im Sauk County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Valle
 La Vallée